Le terme fluoration se rencontre dans plusieurs domaines :
 en chimie, la fluoration est une réaction chimique d'halogénation ;
 en alimentaire, la fluoration est l'adjonction de fluor à l'eau ou au sel :
 fluoration de l'eau,
 fluoration du sel alimentaire ;
 en traitement de surface, la fluoration est le dépôt d'une couche mince de produits fluorés sur une surface pour lui donner de nouvelles propriétés.